Илья́ Анато́льевич Моргуно́в (род. 29 января 1959) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова (1981). На дипломатической работе с 1985 года.
 В 1993—1997 годах — консул посольства России в Абу-Даби, ОАЭ.
 До 2003 года — советник посольства России в Ираке. В ходе частичной эвакуации посольства в апреле 2003 г. и обстреле российской автоколонны войсками США получил ранение (в голову) и контузию.
 В 2004—2006 годах — временный поверенный, советник-посланник посольства России в Ираке.
 В 2006—2008 годах — советник-посланник посольства России в Алжире.
 В 2008—2012 годах — старший советник, начальник отдела, заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
 С 2 марта 2012 по 3 октября 2016 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Ираке.
 С 21 июня 2017 по 2021 год — главный советник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.
 С 9 ноября 2021 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Омане.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (7 февраля 2007).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (16 декабря 2014).

Награды 
 Орден Мужества (10 июня 2003) — За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа 2017) — За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Послы Российской Федерации в Ираке
Послы Российской Федерации в Омане